Eichbusch bezeichnet
Eichbusch (Dresden), einen Ortsteil von Dresden
Eichbusch (Lawalde), einen Ortsteil der Gemeinde Lawalde
Eichbusch (Steinreich), einen Wohnplatz der Gemeinde Steinreich